Соревнования по боксу на V летней Спартакиаде народов СССР проходили с 21 по 29 июля 1971 года в Москве. Они не носили статус 37-го чемпионата СССР, который был проведён отдельно в марте этого года в Казани.

Медалисты

Литература 
 Панорама спортивного года 1971 / Сост. В. Мирошников  — М.: Физкультура и спорт, 1972.
 Soviet Union National Spartakyada - Moscow - July 21-29 1971

 

5
1971 год в боксе
Соревнования по боксу в Москве
Летняя Спартакиада народов СССР 1971
Июль 1971 года
1971 год в Москве